Люси Кэтрин Пиндер (; род. 20 декабря 1983, Уинчестер, Хэмпшир, Великобритания) — британская актриса и фотомодель.

Карьера 
Люси Пиндер начала модельную карьеру, после того как была замечена фотографом Ли Эрлом на пляже летом 2003 года.
В 2009 году Пиндер заняла 97-е место в списке «100 самых красивых лиц года» () группы The Independent Critics ().

В 2012 году Пиндер дебютировала в кино.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт



Киноактрисы Великобритании